E34 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E34, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres troubles endocriniens, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles 
 BMW Série 5 type E34, la troisième génération de la série 5 du constructeur allemand BMW ;
 BMW M5 (E34), une automobile du constructeur allemand BMW.

Bateau
 MSC Meraviglia, un paquebot de croisière de la compagnie MSC Croisières.

Route
  Route européenne 34, une route traversant la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne.

Signalisation
 Panneau E34, un panneau permettant de localiser une aire routière ou autoroutière en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres